Brie (kaas), een Franse kaas
Brie (Narnia), een sprekend paard uit De Kronieken van Narnia
Brie (regio), de Franse regio die bekendstaat om de kaassoort brie

 Brie (Aisne)
 Brie (Ariège)
 Brie (Charente)
 Brie (Ille-et-Vilaine)
 Brie (Deux-Sèvres)
 Brie (Somme)
ook:
Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne
Brie-sous-Archiac, Charente-Maritime
Brie-sous-Barbezieux, Charente
Brie-sous-Chalais, Charente
Brie-sous-Matha, Charente-Maritime
Brie-sous-Mortagne, Charente-Maritime

Briè is de inheemse naam van het Italiaanse Breien